

Jednostki 
 simens – jednostka przewodności w układzie SI

Osoby 
 Christian Ferdinand Siemens (1787-1840) – właściciel ziemski; ojciec dla:
 Carl Heinrich von Siemens (1829-1906) – niemiecki przemysłowiec
 Carl Wilhelm von Siemens (1823-1883) – niemiecki inżynier
 Ernst Werner von Siemens (1816-1892) – niemiecki wynalazca i przemysłowiec, od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki przewodności, simens, w układzie SI, założyciel przedsiębiorstwa Siemens & Halske; ojciec dla:
 Georg Wilhelm von Siemens (1855-1919)
 Carl Friedrich von Siemens (1872-1941)

Przedsiębiorstwa

do 1966 
 Siemens und Halske AG (1847-1966) – historyczne przedsiębiorstwo produkcji maszyn niskoprądowych
 Siemens-Schuckertwerke GmbH (1903-1966) – historyczne przedsiębiorstwo produkcji maszyn wysokoprądowych

od 1966 
 Siemens AG – niemiecki koncern przemysłowy istniejący od 1966 r.
 Siemens Mobility – przedsiębiorstwo kolejowo/samochodowo/lotnicze, spółka córka koncernu Siemens AG
 Fujitsu Siemens Computers – joint venture Siemens AG i Fujitsu
 Osram GmbH – jedna ze spółek koncernu Siemens AG

Produkty 
 EWSD – centrala telefoniczna produkowana przez firmę Siemens AG Executive
 Siemens-Schuckert D.IV – historyczny samolot myśliwski

Zobacz też 
 Siemensstadt